Arondismentul Marmande (în ) este un arondisment din departamentul Lot-et-Garonne, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bouglon
 Cantonul Castelmoron-sur-Lot
 Cantonul Duras
 Cantonul Lauzun
 Cantonul Marmande-Est
 Cantonul Marmande-Ouest
 Cantonul Le Mas-d'Agenais
 Cantonul Meilhan-sur-Garonne
 Cantonul Seyches
 Cantonul Tonneins

Comune 

Marmande